Мачигуенга () — индейское племя, проживающее в Юго-восточном регионе сельвы Перу, на востоке Мачу-Пикчу, вблизи к границе с Боливией и Бразилией. Их культура базируется на образе жизни охотников и собирателей.

Социальное пространство мачигенга делится на кровных родственников и дальних родственников. Нормой считается экзогамия. Мужчина мачигенга может взять жену только из дальних родственников. Запрещён брак с жителями посёлков, члены которых вступали в брак с братьями или родителями.

У большинства мачигенга отсутствуют личные имена. Члены одного племени обращаются друг к другу как по родственному отношению («брат», «сестра», «отец» и т. п.), а представителей других племён называют по их испанским именам.

Семейная жизнь 
Обычно племенные женщины выходят замуж в возрасте около 16 лет, и имеют в среднем от 8 до 10 беременностей. Как и во многих племенах, уровень детской смертность высок. Медицина мачигенга ограничивается использованием местных лекарственных растений; представители племени очень восприимчивы к инфекционным заболеваниям из внешнего мира. Уровень грамотности в диапазоне от 30% до 60%. Мачигенга являются анимистами и верят в различных злых духов.

Язык 
Язык мачигенга относится к группе Кампа аравакской (майпурской) языковой семьи. Число носителей около 12 000 человек в Перу.

Рекомендуемая литература 
 Говорун (1987), роман М. Варгаса Льосы (включает пересказ мифов мачигенга)
 Baksh, M. (1990) Time Allocation among the Machiguenga of Camana (Peru). New Haven, CT: HRAF Press.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Deyermenjian, G. (1988) Land Rights, Cultural Survival and Innovation among Indigenous Peoples of the Western Amazon Basin: The Case of the Machiguenga. Master's Thesis, Clark University, International Development Dept.
 Henrich J et al. (2005) " 'Economic man' in cross-cultural perspective: Behavioral experiments in 15 small-scale societies", Behavioral and Brain Sciences 28:795-+
 Ohl, J. 2004. The economy of the Matsigenka – ecotourism as a chance for sustainable development?, Ph.D. thesis, University of Greifswald, Greifswald.
 Ohl, J. 2004, El eco-turismo como oportunidad para un desarrollo sostenible? Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
 Ohl, J., A. Wezel, G. H. Shepard Jr., and D. W. Yu. 2007. "Swidden agriculture in a human-inhabited protected area: The Matsigenka native communities of Manu National Park, Peru," in Environment, Development, and Sustainability
 Ohl-Schacherer, J., G. H. Shepard Jr., H. Kaplan, C. A. Peres, T. Levi, and D. W. Yu. 2007. "The sustainability of subsistence hunting by Matsigenka native communities in Manu National Park, Peru", Conservation Biology 21:1174–1185.
 Ohl-Schacherer, J., E. Mannigel, C. Kirkby, G. H. Shepard Jr, and D. W. Yu. 2008. "Indigenous ecotourism in the Amazon: A case study of “Casa Matsiguenka” in Manu National Park, Peru",  Environmental Conservation.
 Solís Fonseca, Gustavo. (2003). Lenguas en la amazonía peruana, Lima: edición por demanda.
 Pancorbo, Luis: Río de América, Laertes. Barcelona, 2003.
 Shepard GH (1997) "Noun classification and ethnozoological classification in Machiguenga, an Arawakan language of the Peruvian Amazon", The Journal of Amazonian Languages 1:20–57
 Shepard G (1997) "Monkey hunting with the Machiguenga: medicine, magic, ecology and mythology", paper presented at the American Anthropological Association Meetings
 Shepard GH (1998) "Psychoactive plants and ethnopsychiatric medicines of the Matsigenka", Journal of Psychoactive Drugs 30:321-332
 Shepard GH (1999) "Resource use and ecology of the Matsigenka of the eastern slopes of the Cordillera Vilcabamba", In: Schulenberg TS (ed) A Rapid Biological Assessment of the Northern Cordillera Vilcabamba, Peru, vol RAP Working Papers No. 11. Conservation International, Washington, DC
 Shepard GH (1999) Pharmacognosy and the Senses in two Amazonian Societies. In: Department of Anthropology. University of California, Berkeley
 Shepard GH (1999) "Shamanism and diversity: A Matsigenka perspective", In: Posey DA (ed) Cultural and Spiritual Values of Biodiversity, vol U.N.E.P. Global Biodiversity Assessment, Vol 2. United Nations Environmental Programme and Intermediate Technology Publications, London, pp 93–95
 Shepard GH, Rummenhoeller K (2000) "Paraiso para quem?  Populções indígenas e o Parque Nacional do Manu (Peru)". In: XXII Reunião Brasileira de Antropologia. Fórum de Pesquisa 3: “Conflitos Socioambientais e Unidades de Conservação”, Brasília, Brasil
 Shepard GH, Yu DW, Lizarralde M, Italiano M (2001) "Rain forest habitat classification among the Matsigenka of the Peruvian Amazon", Journal of Ethnobiology 21:1–38
 Shepard GH, Yu DW (2001) "Verificación etnobotánica de imágenes de satélite:  La intersección de conocimientos tradicionales y cientifícos", Debate Agrario 33:19–24
 Shepard GH, Chicchón A (2001) "Resource use and ecology of the Matsigenka of the eastern slopes of the Cordillera Vilcabamba", In: Alonso LEea (ed) Social and Biological Assessments of the Cordillera de Vilcabamba, Peru. Conservation International, Washington, DC, pp 164–174
 Shepard GH (2002) Primates in Matsigenka subsistence and worldview. In: Fuentes A, Wolfe L (eds) Primates face to face. Cambridge University Press, Cambridge, pp 101–136
 Shepard GH, Yu DW (2002) "Vanishing Cultures" (Comment). New York Review of Books 50:92
 Shepard GH, Yu DW, Nelson B, Lizarralde M, Italiano M (2004) "Ethnobotanical Ground-Truthing and Forest Diversity in the Western Amazon", In: Maffi L, Carlson T, López-Zent E (eds) Ethnobotany and conservation of biocultural diversity, New York Botanical Gardens (Advances in Economic Botany), New York
 Shepard GH (August 1998.) "Uncontacted native groups and petrochemical exploration in the Peruvian Amazon", In: International Society for Anthropological and Ethnological Sciences (ICAES) Conference, Williamsburg, VA
 Shepard GH, Rummenhoeller K, Ohl J, Yu DW (in press) "Trouble in paradise: indigenous populations, anthropological policies, and biodiversity conservation in Manu National Park, Peru", Journal of Sustainable Forestry
 Yu DW, Shepard GH (1998) "Is beauty in the eye of the beholder?", Nature 396:321-322
 Yu DW, Shepard GH (1999) "The mystery of female beauty", Nature 399:216
 Yu DW, Proulx SM, Shepard GH (2008) "Masculinity, marriage, and the paradox of the lek", In: Swami V, Furnham A (eds) The Body Beautiful, Palgrave Macmillan, New York, pp 88–107

Ссылки 
 Machiguenga 
 Machiguenga at Native Planet
 Machiguenga at Shinai
 Living With the Machigenga

Примечания 

Народы Перу